Neel steht für:

 Neel (Alabama), Ort im Morgan County

Neel oder Néel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra David-Néel (1868–1969), französische Reiseschriftstellerin
 Alice Neel (1900–1984), US-amerikanische Malerin
 Andrew Neel (* 1978), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Bob Neel, US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Boyd Neel (1905–1981), britisch-kanadischer Dirigent und Musikpädagoge
 Ingrid Neel (* 1998), US-amerikanische Tennisspielerin
 James V. Neel (1915–2000), US-amerikanischer Genetiker
 Louis Néel (1904–2000), französischer Physiker
 Louis-François Néel de Christot (1698–1775), französischer Bischof
 Mike Neel (* 1951), US-amerikanischer Radsportler

Siehe auch:
 Nehl
 NEL